Treize-Septembre  ou XIII-Septembre ou 13-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Libération de Blainville-sur-l'Eau et Damelevières en Meurthe-et-Moselle.
 Incendie et exécutions par les Allemands à Essey-les-Eaux, aujourd'hui rattachée à Nogent, dans la Haute-Marne.
 Libération d'Heuilley-Cotton dans la Haute-Marne.
 Libération de Remoncourt dans les Vosges par la 2e US DB et les FFI.
 Libération de Villersexel en Haute-Saône par la 45 US DI.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Treize-Septembre » et « XIII-Septembre »

Graphie « 13-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 13 de Septiembre » ou « Trece de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme